

Personnalités désignées par ce nom 
 Nasr  (? - 892) , émir samanide
  peut faire référence à plusieurs souverains

Patronymes 

 Abu al-Juyuch Nasr (1287-1309), émir nasride de Grenade ;
 Hossein Nasr (1933-), philosophe iranien ;
 Hassen Ben Nasr (1986-), coureur cycliste tunisien ;
 Felipe Nasr (1992-), pilote automobile ;
 Abou Bakr Al-Nasr (?- 2014), djihadiste égyptien ;
 Octavia Nasr (née en 1966), journaliste américano-libanaise ;
 Sahar Nasr (née en 1964), économiste et femme politique égyptienne.

Autres 
 El Nasr Automotive Manufacturing Company, compagnie automobile
 Teniet En Nasr, commune d'Algérie
 Mosquée En Nasr, mosquée en Algérie
 Nasr-1, missile iranien
 Opération Nasr 4, nom de code d'une offensive iranienne de 1987